Ryschkow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Ryschkow (* 1985), kasachischer Schwimmer
 Nikolai Iwanowitsch Ryschkow (* 1929), sowjetischer und russischer Politiker, 1985–1990 Vorsitzender des Ministerrats, Duma-Abgeordneter
 Sergei Borissowitsch Ryschkow (* 1968), russischer Generalleutnant 
 Witali Leonidowitsch Ryschkow (1896–1977), sowjetischer Biologe
 Wladimir Alexandrowitsch Ryschkow (* 1966), russischer Politiker, Duma-Abgeordneter seit 1993

Siehe auch:
 Rytschkow